Gärtnersiedlung steht für:

 Gärtnersiedlung (Cottbus), Wohnplatz der Stadt Cottbus, Brandenburg
 Gärtnersiedlung (Gönnebek), Ortsteil der Gemeinde Gönnebek, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein